La  est une ligne du métro de Fukuoka au Japon. Officiellement ligne 1 du réseau, elle relie la station de Meinohama à celle de l'aéroport de Fukuoka. Longue de , elle traverse Fukuoka selon un axe est-ouest en passant par les arrondissements de Nishi, Sawara, Chūō et Hakata. Sur les cartes, la ligne est identifiée avec la lettre K et sa couleur est orange.

Histoire 
Le premier tronçon de la ligne Kūkō a été ouvert le  entre Muromi et Tenjin. En 1983, la ligne est prolongée à Meinohama et à Hakata. La ligne dessert l'aéroport de Fukuoka depuis le .

Caractéristiques

Ligne 
 Écartement : 
 Alimentation :  par caténaire
 Vitesse maximale :

Interconnexions 
La ligne est interconnectée avec la ligne Chikuhi de la JR Kyushu à Meinohama.
Certains trains de la ligne Hakozaki empruntent la ligne Kūkō entre Nakasu-Kawabata et Meinohama.

Stations 

La ligne Kūkō comporte , identifiées de K01 à K13.

Matériel roulant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Fukuoka

Lien externe 
  Plan du métro de Fukuoka

Kuko
Métro de Fukuoka
Fukuoka
Fukuoka, Kuko